Дзельбио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.

Население составляет 195 человек (2008 г.), плотность населения составляет 49 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 22020. Телефонный код — 031.

Покровителем населённого пункта считается святой .

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20070206175449/http://www.comunedizelbio.it/prima.htm

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики